Refugium (ecologie), een beperkt gebied waarin een eens wijdverspreide levensvorm overleeft
 Refugehuis, een vluchthuis voor mensen uit een abdij of klooster